Il singolare del torneo di tennis Düsseldorf Grand Prix 1977, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Wojciech Fibak che ha battuto in finale Ray Moore 6-1, 5-7, 6-2.

Teste di serie 
 Eddie Dibbs (secondo turno)
 Harold Solomon (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Düsseldorf Grand Prix 1977